NVIDIA GeForce 7 Series — седьмое поколение графических процессоров компании NVIDIA, предназначенных для ускорения трехмерной графики. Являясь наследниками NVIDIA GeForce 6 Series, графические процессоры седьмой серии не несут революционных изменений, они так же поддерживают DirectX 9.0c и OpenGL 2.1. Однако поточно-конвейерная архитектура, на которой были основаны графические процессоры серии GeForce 6, претерпела серьёзные изменения, что позволило повысить производительность в полтора раза при том же количестве потоковых конвейеров. Производство NVIDIA GeForce 7 серии началось с чипа G70 в августе 2005 года и закончилось чипом G72 в конце 2007 года. Именно на этой серии появился термин «GTX».

Технические характеристики моделей

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница серии
 Технические характеристики серии

Видеокарты NVIDIA